Mayara Magri
9541 Magri
Antônio Rogério Magri

Desambiguação